Paleta peut se référer à :

 une charcuterie espagnole. La paleta (ou plutôt paletilla pour les puristes) est une patte antérieure de porc salée et séchée. La patte postérieure donne le jambon et ne doit pas être confondue avec la paletilla, qui n'est que la patte antérieure.

 la paleta, un autre nom pour désigner certaines spécialités de la pelote basque ou les différentes raquettes en bois qui permettent d'y jouer.